Евгени Курдов може да се отнася за:

 Евгени Курдов (художник), р. 1905 г.
 Евгени Курдов (футболист), р. 1981 г.